90 může být:

 90 (číslo) – přirozené číslo
 90 – rok
 90 př. n. l. – rok
 Messier 90 – spirální galaxie v souhvězdí Panny
 STS-90 – let raketoplánu Columbia